Fabry-Pérot-interferometer
Étalon, gemeente in Frankrijk